

Patronyme
 Auguste Failliot, (1851-1922), fut un homme politique français.
 Pierre Failliot, (1887-1935), fut un joueur de rugby à XV français, 

Homonymie
Homonymie de patronyme